Президентские выборы на Филиппинах 1941 года состоялись 11 ноября 1941 года на Филиппинах и проходили одновременно с парламентскими и местными выборами. Действующий президент Мануэль Кесон получил 81,78 % голосов и был переизбран на второй срок, также на второй срок был переизбран вице-президент Филиппин Серхио Осменья.

После оккупации Японской империей Филиппин, в 1943 году японские оккупационные власти провозгласили создание марионеточного государства — Второй Филиппинской Республики, президентом которой под контролем японских властей был избран Хосе Лаурель. Таким образом, с 1943 по 1945 годы на Филиппинах было де-факто два президента: Мануэль Кесон (скончался от туберкулёза в 1944, пост президента занял вице-президент Серхио Осменья и занимал его до 1946 года) и Х. Лаурель до его ареста американскими оккупационными властями в 1945 году.

Результаты голосования

Выборы президента 

|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
!rowspan="2" style="width: 15em" |Кандидат
!rowspan="2" colspan="2" style="width: 15em" |Партия
! style="width: 14em" colspan="2" |Результаты
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
! style="width: 9em" |Число голосов
! style="width: 5em" |%
|-style="background: #FFFFCC; font-weight:bold;"
|align=left| Мануэль Кесон||  ||align=left|Националистическая|| 1,340,320 || 81.78 %
|-
|align=left| Хуан Сумулонг|| ||align=left|Национальная социалистическая || 298,608 || 18.22 %
|-
|align=left| Педро Абад Сантос || ||align=left|Социалист || ||
|-
|align=left| Иларио Монкадо|| ||align=left|Модернист ||  ||
|-
| colspan="3" align="right" | Всего
| align="right" | 1,638,928
| align="right" | 100,00 %
|-
|}

Выборы вице-президента 

|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
!rowspan="2" style="width: 15em" |Кандидат
!rowspan="2" colspan="2" style="width: 15em" |Партия
! style="width: 14em" colspan="2" |Результаты
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
! style="width: 9em" |Число голосов
! style="width: 5em" |%
|-style="background: #FFFFCC; font-weight:bold;"
|align=left| Серхио Осменья|| ||align=left|Националистическая|| 1,445,897 || 92.10 %
|-
|align=left| Эмилио Хавьер
| ||align=left|Народный фронт || 124,035|| 7.90 %
|-
| colspan="3" align="right" | Всего
| align="right" | 1,569,932
| align="right" | 100,00 %
|}

Примечания 

Политика Филиппин
Выборы 1941 года
События 11 ноября
Ноябрь 1941 года
1941 год на Филиппинах
Президентские выборы на Филиппинах